Фессенгейм (алеман. Fàssene, IPA: , , ) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Верхний Рейн, округ Тан — Гебвиллер, кантон Энсисайм. Официальные языки французский и эльзасский. Известна благодаря находящейся в ней атомной электростанции. До марта 2015 года коммуна административно входила в состав кантона Энсисайм (округ Гебвиллер).

Площадь коммуны — 18,4 км², население — 2226 человек (2006) с тенденцией к росту: 2288 человек (2012), плотность населения — 124,4 чел/км².

Население 
Численность населения коммуны в 2011 году составляла 2253 человека, а в 2012 году — 2288 человек.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 1618 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 1245 были экономически активными, 373 — неактивными (показатель активности 76,9 %, в 1999 году — 72,3 %). Из 1245 активных трудоспособных жителей работали 1145 человек (631 мужчина и 514 женщин), 100 числились безработными (43 мужчины и 57 женщин). Среди 373 трудоспособных неактивных граждан 101 были учениками либо студентами, 137 — пенсионерами, а ещё 135 — были неактивны в силу других причин.

На протяжении 2011 года в коммуне числилось 910 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживало 2236,5 человек. При этом медиана доходов составила 24065 евро на одного налогоплательщика.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки